A categoria Equipes masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 30 de agosto. Cada equipe foi constituído por cinco judocas das categorias -66, 73, 81, 90 e +90 kg.

Medalhistas

Resultados
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Quartas de final
| RD3=Semifinal
| RD4=Final

| team-width=150
| score-width=50

| RD1-team03=| RD1-score03=5
| RD1-team04=
| RD1-score04=0

| RD1-team05=| RD1-score05=3
| RD1-team06=
| RD1-score06=2

| RD1-team07=
| RD1-score07=2
| RD1-team08=| RD1-score08=3

| RD1-team11={{Nowrap|}}
| RD1-score11=5
| RD1-team12=
| RD1-score12=0

| RD1-team13=| RD1-score13=4
| RD1-team14=
| RD1-score14=1

| RD1-team15=| RD1-score15=5
| RD1-team16=
| RD1-score16=0

| RD2-team01=| RD2-score01=4
| RD2-team02=
| RD2-score02=1

| RD2-team03=
| RD2-score03=2
| RD2-team04=| RD2-score04=3

| RD2-team05=
| RD2-score05=1
| RD2-team06={{Nowrap|}}
| RD2-score06=4

| RD2-team07=
| RD2-score07=2
| RD2-team08=| RD2-score08=3

| RD3-team01=| RD3-score01=3
| RD3-team02=
| RD3-score02=2

| RD3-team03=

Repescagem

Referências
Tabela oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015